Wild Guns és un shooter en tercer persona de posició (vista) fixa Natsume per la Super Nintendo Entertainment System de llançament el 1994 en el Japó, 1995 en EUA i en la regió PAL en 1996 i publicat per Titus Software. Està també disponible a la Virtual Console de la Wii des del 31 de maig del 2010 a l'Amèrica del Nord i en la regió PAL des del 13 d'agost del 2010.

El desenvolupament va durar cinc mesos amb un petit pressupost i amb un equip de sol tres membres principals i dos empleats de suport. Els líders de l'equip havien treballat prèviament junts a The Ninja Warriors (1994) per la Super NES, i així van triar desenvolupar-se per a aquest sistema. Wild Guns va ser fortament influenciat en la seva manera de joc i disseny artístic per videojocs d'arcade com Blood Bros. i Dynamite Duke. L'escenari del joc, els personatges i el disseny de so van atreure idees del gènere del cinema occidental i el manga de ciència-ficció Cobra, creant un espai occidental.

Ambientació i univers 
El videojoc és un western alternatiu on els vaquers s'alternen amb els robots, la colla de Kid va segrestar i va assassinar la família d'Annie (el nom de la qual probablement es refereixi a Annie Oakley). Troba al famós caçar-recompenses Clint (presumiblement nomenat com a tribut a Clint Eastwood, famós actor entre uns altres pels seus papers en pel·lícules de vaquers). Aquests dos personatges arquetípicos aconseguiran la venjança de la jove.

Wild Guns és una de les poques incursions del videojoc en el western de ciència-ficció (hi ha, per exemple, Tin Star en la mateixa consola, la sèrie Wild Arms o el Darkwatch més recent ). El joc utilitza els clixés del western (mina d'or, dinamita , vaquers ...), que contrasta amb aquest ús original de la ciència-ficció.

L'escenari s'adapta si els dos jugadors que practiquen un mode cooperatiu trien el mateix personatge, aquests són germans o germanes.

Jugabilitat 
Wild Guns és un videojoc de galeria de tir amb un escenari del salvatge oest nord-americà juntament amb influències de la ciència-ficció i el steampunk. El videojoc combina elements de jocs de trets en tercera persona i videojocs d'armes lleugeres de manera similar a Blood Bros. i Total. Hi ha sis nivells, cadascun amb dues etapes, seguides d'un mini-cap, i una tercera etapa amb un cap final. Les maneres cooperatiu i per a un sol jugador estan disponibles, igual que la pràctica objectiu que permet a dos jugadors competir per aconseguir la puntuació més alta. La història segueix a una jove trucada Annie que busca venjar-se de la família de Kid per segrestar i matar la seva família. Ella busca l'ajuda del famós caça-recompenses espacial Clint. Encara que Clint diu que no necessita l'ajuda d'Annie, ella insisteix, afirmant que té una venjança personal contra la família Kid i que és una tiradora experta.

El jugador controla a Clint o Annie en un primer pla amb el D-pad i ha de disparar als enemics en el fons i esquivar el foc enemic. Mentre manté pressionat el botó de tret, el D-pad fa que la mira de la pistola es mogui. No és possible disparar i moure's al mateix temps. Mentre l'arma està enfundada, el jugador pot saltar, bussejar i rodar per evadir els trets. Una alerta de "Cuidat!" Apareixerà en una bombolla de text quan es puguin esquivar les bales. Alguns enemics llançaran pals amb dinamita al jugador, però aquests poden ser rebutjats. Un llaç es pot usar per atordir temporalment als enemics.

Tant els enemics com les seves bales poden ser derrocats. Els enemics derrotats de vegades revelaran caixes d'objectes, que poden contenir metalls preciosos com or i plata per obtenir punts extra i bombes. Solament es poden mantenir cinc bombes alhora, que es poden usar per netejar la pantalla dels enemics. Les actualitzacions d'armes poden aparèixer després de derrotar a certs enemics. Aquestes armes, com les escopetes i les metralladores, augmentaran la velocitat de tret del jugador o la sortida de dany. Quan les bales d'un jugador copegen a un enemic, un indicador en la part inferior de la pantalla s'omplirà gradualment. Una vegada ple, el jugador serà premiat amb una pistola Vulcan, l'arma més poderosa en el videojoc que atorga invencibilitat. El mesurador començarà a esgotar-se i la pistola Vulcan desapareixerà una vegada que estigui buida.

Sistema de vides i crèdits 
El jugador té tres vides al començament del joc. Pot obtenir altres noves si supera una certa puntuació. Si el personatge és copejat per un enemic, el jugador perd una vida. Quan el jugador perd tota la seva vida, pot reiniciar el nivell i canviar el seu personatge amb un crèdit, però la seva puntuació es restableix. No hi ha límit de crèdit. Els nivells de puntuació atorguen al jugador vides extra al final del nivell. Un error en el joc no permet que el comptador mostri més de nou vides, fins i tot si el programa té en compte l'excés. La dificultat del joc no és tant acabar-ho com anar tan lluny com sigui possible sense usar crèdit.

Sistema de Bonus/Malus 
En matar alguns enemics o destruir certs elements de l'escenari, el jugador pot obtenir diferents tipus de bonificacions: punts de bonificació o bonificacions d'armes, que també poden obtenir-se destruint un petit mòdul de vol que apareix en les confrontacions contra els caps. El jugador els recupera disparant-los. Desapareixen al cap d'una estona si no són recollits. Els bons són un dels rars mecanismes del joc que té un personatge aleatori.

Els punts de bonificació estan representats per borses d'or i pedres precioses:

una borsa d'or (marcada amb G de gold com a or) guanya 500 punts addicionals;
Segons el seu color, una pedra preciosa aporta punts addicionals.

 un blanc 1.000;
 un blau 1 500;
 un vermell 5.000.

Els bons d'armes estan representats per cartutxos. Alguns presenten un "? Al costat del símbol, la qual cosa significa que l'arma recuperada es determina aleatòriament. Les diferents armes que es poden obtenir són:

 la S-Gun (per a escopeta), una poderosa escopeta;
 la M-Gun (per la metralladora), un rifle d'assalt ràpid;
 el G-Gun (per a llança-granades), un llança-granades ;
 la P-Gun (per al pèsol), una pistola que no infligeix dany i el jugador ha de buidar la munició, aquesta penalització solament és recuperada per les armes de bonificació a l'atzar.

Aquestes armes estan limitades a cinquanta municions.

El jugador també pot trobar bombes addicionals marcades amb una B.

Al final de cada nivell, la quantitat d'elements (bonificacions o penalitzacions) recaptats es multiplica per 500 i el resultat s'agrega a la puntuació total del jugador.

Una altra forma de guanyar punts extra per al jugador és la bonificació de blego . Quan el jugador mata a diversos enemics en una fila, el nombre de punts que normalment guanyen es duplica per al segon enemic, per tres per al tercer fins a cinc per al cinquè, sisè, etc.

Els nivells de bonificació on el jugador ha de disparar només objectius inofensius poden ser desbloquejats. Per a això, el jugador ha d'aconseguir un cert nombre de punts al final dels diferents nivells. Aquests nivells de bonificació permeten al jugador augmentar la seva puntuació total en destruir objectius i acumular punts de bonificació.

Modes de joc

Mode aventura 
El mode de "Aventura" es pot recórrer el mode en solitari o en mode cooperatiu per a dos jugadors. Dos personatges són jugables: Clint i Annie. Tenen la mateixa jugabilitat i les seves disfresses es poden dividir en quatre tons de diferents colors. L'objectiu d'aquest mode és dos per recórrer un màxim de sis nivells obtenint la puntuació més alt possible, matant un màxim d'objectius, recuperant un màxim de bons i creuant nivells.

Nivells principals 
Trencar un nivell porta punts addicionals, el nombre dels quals s'anuncia al principi del nivell. Aquest nombre és proporcional a la dificultat. Hi ha sis nivells en el joc, que es divideixen, excepte en casos excepcionals, en tres parts amb la mateixa seqüència. La primera i la segona part de cada nivell tenen un límit de temps. Una vegada que el comptador de temps és zero, els enemics desapareixen i el jugador ha d'eliminar un sub-cap. El temps passa tan ràpid com els objectius són destruïts. La tercera part està dedicada a l'eliminació d'un cap de finalització de nivell. Cada nivell té tres decoracions fixes (una per joc) que són parcialment destructibles pel jugador.

El primer nivell, Carson City, guanya 30.000 punts si es creua. La primera part té lloc en una plaça amb un saló i un restaurant. El primer sotscap és un robot allargat que dispara ràfegues de bales. La segona part es duu a terme enfront de la barra del saló i el seu sotscap és un bandit covard que s'amaga quan el jugador dispara mentre s'aixeca de tant en tant apuntant i disparant ràpidament al jugador. La tercera part té lloc en el sostre d'un edifici. El cap de final de nivell a què s'enfronta el jugador és un metxa que dispara ràfegues de bales i projectils de tret a la manera d'un morter .

El jugador pot moure els següents quatre nivells en l'ordre que desitgi.

 El canó de la desolació és un dels nivells proposats. Si es creua, paga 50,000 punts al jugador. La primera part té lloc en la part superior d'un canó del desert on es troben dos esquelets de dinosaures. El primer sotscap és un androide amb dos revòlvers. La segona part està davant del riu que creua el fons del canó. El sotscap d'est és un dron equipat amb un paralitzador que crea dobles de si mateix equipat amb metralladores. El jugador s'enfronta al cap de finalització de nivell en el desert. És un gran vehicle de deu rodes rematat amb una torreta equipada amb un llançaflames i un tirador.

 El dipòsit de municiones.es un d'aquests altres nivells i li permet al jugador obtenir 70.000 punts addicionals si es creua. La primera part d'aquest nivell té lloc en l'entrada del dipòsit, protegida per una torreta equipada amb una metralladora. El sotscap d'aquesta part és el mateix androide que el de la primera part del nivell de desolació del canó. La segona part té lloc dins del dipòsit. El segon sotscap és el mateix bandit covard que en el primer nivell acompanyat per un dron equipat amb una metralladora. La tercera i última part del nivell està en el cor de l'edifici. El cap és un robot esfèric volador equipat amb una metralladora i un doble paralitzador. Una vegada que el jugador ha destruït el vidre que protegeix els punts calents d'aquest cap, aquest envia projectils sobre el plànol del personatge. Cauen suaument i exploten quan arriben al sòl.

 El nivell de la mina d'or rendeix 70.000 punts si es creua. La primera part es realitza a l'entrada de la mina. El sotscap associat amb aquesta part és una versió evolucionada del robot allargat que serveix com el primer sotscap del joc. La segona part està situada dins de la mina enfront d'una estructura que sembla estar destinada a la perforació. En realitat ser el sotscap d'aquesta part. L'estructura està protegida per metralladores en braç desmuntable. L'última part del nivell té lloc en les profunditats de la mina. El cap a què s'enfronta el jugador és un cranc robòtic que es defensa amb potes, paralitzadors i metralladores ocultes sota la seva closca. De vegades protegeix el seu punt sensible localitzat en el seu front en l'últim nivell proposat és el del tren blindat. Això porta un bo de 70,000 punts al jugador que ho acaba. Aquest nivell deroga la regla de les parts, ja que es duu a terme en el mateix escenari, és a dir, en el sostre d'un tren que roda en una via paral·lela a una altra que mira al jugador. Una vegada que els primers quaranta segons van passar lluitant contra enemics (buggies, homes voladors, genets ...), apareix un tren amb un sistema antigravitacional per dues vegades quaranta nous segons de combat. La locomotora d'aquesta constitueix un sub-cap. Està equipat amb paralitzadors i un morter. El cap de nivell final apareix una vegada que el sub-cap ha estat destruït. Est és un home amb un jetpack., amb una pistola i pals de dinamita. De vegades passa el pla del jugador per tractar d'apunyalar-ho.

Tan aviat com es completa un nivell, augmenta la bonificació de punts dels altres nivells. Una vegada que es completen aquests quatre nivells, el jugador té accés al nivell final.

 La baralla final es guanya 300.000 punts addicionals si es guanya. La primera part té lloc enfront de la seu dels nens. Aquest nivell no segueix el curs habitual. El jugador comença confrontant dos robots prims i avançats del tipus que es va trobar en el nivell de la mina d'or. La segona part té lloc dins de la cova on es troben els lingots.i les borses d'or s'apilen. El jugador s'enfronta a androides del tipus oposat en el canó de la desolació recolzat per metralladores en els braços retirables oposats en el nivell de la mina d'or. Aquests no actuen com a cap, ja que la prova és limitada en el temps. També són menys resistents que els seus models. Els androides també protegeixen al sotscap del nivell: el bandit lladre en Carson City i el dipòsit de municions. La tercera part es duu a terme enfront de la porta d'entrada a l'oficina del nen. El sotscap d'aquest nivell és el sistema de seguretat d'aquesta porta. Li assisteixen drones idèntics als croats en el dipòsit de municions. El cap final és Kid, que el jugador enfronta en la seva oficina. Està protegit per torretes i sequaços.

Una vegada que Kid s'elimina, es realitza una breu pel·lícula i es calcula la puntuació final. Aquest últim és, si és suficient, integrat en una taula de les puntuacions més altes.

Tingui en compte que un truc compost en la pantalla de l'elecció del personatge li permet al jugador accedir al nivell de la seva elecció (A baix i Seleccionar pressionats més la combinació A, B, A, B, A, B, A, B) 6.

Mode Versus 
El mode Versus és una competència entre un jugador i la computadora o entre dos jugadors. Consisteix en un concurs de tir en el mode dels nivells de bonificació del mode "Escenari". Els personatges encarnats són els del mode "Escenari" i no poden eliminar-se en aquest mode. El jugador amb la puntuació més alta gana el joc. La puntuació és la suma del producte de la quantitat d'objectius destruïts per 500 i les bonificacions que sorgeixen de la destrucció d'objectius especials i es recuperen en ser copejats per una bala.

Desenvolupament 
El desenvolupament de Wild Guns va començar quan se li va demanar a un petit equip del personal de Natsume que creés un videojoc de forma ràpida i econòmica mentre esperava la seva propera assignació important. L'equip estava format per tres membres principals: Shunichi Taniguchi para dissenyo jocs i gràfics, Toshiyasu Miyabe per a programació i Hiroyuki Iwatsuki per a so. Altres dues persones van ajudar com a personal de suport. L'equip va triar desenvolupar-se per la Super NES perquè els tres havien treballat junts prèviament en The Ninja Warriors (1994) per a aquest sistema. El desenvolupament de Wild Guns va durar aproximadament cinc mesos i va ser dirigit per Taniguchi.

Wild Guns va ser fortament influenciat per Dynamite Duke i Blood Bros. durant el desenvolupament. L'espai western com a ambient va ser influenciat en gran manera per l'espai western manga de Cobra. El tremolor de la pantalla i els efectes de miratge que ocorren després de les explosions van ser influenciats per la pel·lícula RoboCop 3. En compondre la música de Wild Guns, Hiroyuki Iwatsuki va recórrer a la influència d'un CD "Best Of" de la banda sonora occidental que Natsume li havia proporcionat. Va gaudir escoltar el CD durant i després del desenvolupament. La música del videojoc va ser creada usant PC-98s, un teclat Roland W-30 i un MIDI seqüenciador. Alguns sons van venir de la sèrie Roland Sound Canvas.

Originalment, l'apuntador sol podia moure's cap amunt i cap avall, i el moviment lateral es feia movent al jugador de costat a costat; això, no obstant això, va resultar ser enutjós i es va canviar. El lloc d'observació!" es va agregar una bombolla de text a causa de la dificultat per jutjar les distàncies de bala a causa de la profunditat 3D artificial de la pantalla. Clint i Annie van ser dissenyats amb robes que eren emblemàtiques del període, i es va triar el vestit d'Annie en lloc de pantalons per evitar la superposició amb el disseny de Clint i per permetre una animació més fàcil. Els noms dels personatges van ser suggerits per les oficines d'American Natsume. A causa del baix pressupost del joc, els actors de veu no van ser utilitzats; en canvi, la veu de Taniguchi es va gravar en el bany de l'oficina per Clint.

Llançament 
El videojoc es va llançar al Japó el 12 d'agost de 1994. La versió nord-americana de Wild Guns es va llançar al tercer trimestre de 1994 i es va revisar en aquest moment, però el llançament es va retardar inesperadament fins al tercer trimestre. de 1995. Segons els informes, es va planificar una versió 32X per 1996, però mai es va materialitzar. El videojoc s'ha convertit des de llavors en un objecte rar de col·leccionista. El videojoc es va tornar a llançar en la Consola Virtual per la Wii el 2010 i la Wii U l'any 2014.

Reloaded 
Un remaster millorat titulat Wild Guns: Reloaded va ser llançat per la PlayStation 4 al desembre de 2016. El videojoc va ser desenvolupat per l'equip original i presenta personatges i escenaris clàssics, però també millores com a més personatges jugables, enemics, i escenaris, i suport local de 4 jugadors. El videojoc es va posar a disposició per a la seva descàrrega en la PlayStation Store, i les còpies físiques estaven disponibles a Amazon, Play-Asia i Video Games Plus. Natsume va llançar Reloaded per a Microsoft Windows al juliol de 2017, marcant el primer llançament de la companyia a l'ordinador personal. El 17 d'abril de 2018, Reloaded va ser llançat per a Nintendo Switch.

Diferències amb la versió original 
 Nova interfície per al menú principal i els altres menús del videojoc.

 Nou motor gràfic, per a textures HD.

 Nous personatges jugables.

 Nous nivells de mode campanya.

 Habilitada modalitat de joc fins a 4 jugadors

 S'han creat nous mini-jocs per a les partides regulars tant per a un sol jugador com para multijugador.

Recepció 

Les crítiques contemporànies del videojoc van ser positives. Els revisors d'Electronic Gaming Monthly van citar el mode cooperatiu multijugador i els desafiadors per nivells com els punts més forts del joc. Ho van declarar un dels millors jocs de trets del SNES i ho van comparar amb el videojoc Neo Geo NAM-1975. GamePro va elogiar el videojoc per la seva acció intensa, el mode multijugador cooperatiu divertit, els gràfics colorits i la capacitat de disparar a gairebé qualsevol objecte en pantalla. Van assenyalar que el videojoc és difícil fins i tot en els nivells més fàcils, però que els jugadors són recompensats –per la seva perseverança. Nintendo Power va trobar que el videojoc tenia bons gràfics i control, i va complementar la presència de personatges jugables tant masculins com a femenins. No obstant això, creien que el videojoc no era tan desafiador com altres jocs de trets.

En una revisió retrospectiva de la Consola Virtual, Lucas M. Thomas d'IGN va elogiar la profunditat del videojoc i la presentació visual detallada. Va reconèixer la dificultat, fins i tot del mode fàcil, però va elogiar el videojoc com un dels millors exemples del gènere de galeria de trets. Mat Allen, de Nintendo Life, va trobar que el videojoc és un excel·lent exemple de per a què serveix la Consola Virtual: brindar als jugadors l'oportunitat d'experimentar videojocs de qualitat que es van passar per alt en el seu moment. Va destacar el llançament com una opció barata per jugar un videojoc que s'ha convertit en un objecte de col·lecció costós. En una altra revisió retrospectiva, Todd Ciolek de GameSetWatch va citar a Wild Guns com un dels millors videojocs en un gènere que s'ha convertit en un art perdut. Critics i Natsume han reconegut a Wild Guns com un clàssic de culte.

Wild Guns Reloaded també va ser ben rebut. Els crítics van elogiar al videojoc per ser un remaster de qualitat d'un videojoc ja clàssic. La revista japonesa de videojocs Famitsu li va donar a la versió de PS4 del videojoc una puntuació de 29 sobre 40.

Referències

Enllaços externs 
 FAQs i guies a GameFAQs 

Videojocs del 1994
Videojocs per a Super Nintendo